Лаури Лахесалу  (; 29 марта 1979, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский хоккеист, защитник и капитан своей национальной сборной. С 2012 года выступает за французский клуб «Анжер». До этого много времени провел в чемпионате Финляндии.

Является одним из сильнейших защитников в истории эстонского хоккея.

Достижения 

 Обладатель Кубка Франции по хоккею: (2007)

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Эстонии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «ХеКи»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК ТуТо
Игроки ХК «Хокки»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Руан»
Игроки сборной Эстонии по хоккею с шайбой